Petaluridae är en familj av trollsländor. Petaluridae ingår i överfamiljen Aeshnoidea, ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Petaluridae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Petaluridae